Селянино — название населённых пунктов в России:

 Селянино — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Селянино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.